Marc Platt (1913–2014) – amerykański tancerz baletu i aktor
 Marc Platt (ur. 1953) – brytyjski pisarz i scenarzysta
 Marc Platt (ur. 1957) – amerykański producent filmowy i teatralny
 Marc Platt (ur. 1973) – kanadyjski wioślarz, olimpijczyk